Pinzón hace referencia a varios artículos:

Aves
Las aves de la familia Fringillidae;
en especial las del género Fringilla:
 Fringilla teydea (pinzón azul de Tenerife).
 Fringilla polatzeki (pinzón azul de Gran Canaria).
 Fringilla montifringilla (pinzón real).
 Fringilla coelebs (pinzón vulgar).
Las catorce especies de pinzones de Darwin, aves descubiertas en las Islas Galápagos.

Personas

Primer apellido
 Hermanos Pinzón, marineros y exploradores españoles del siglo XV.
 Omar Pinzón Díaz (1944- ), Economista y Administrador de Empresas, Catedrático colombiano.
 Alberto Pinzón Sánchez (1954- ), médico, antropólogo y ensayista colombiano.
 Alejandra Pinzón (1986- ), actriz y modelo colombiana.
 Carlos Pinzón (1927- ),  locutor y empresario de Colombia.
 Chavelita Pinzón, folclorista panameña.
 Cristian Pinzón (1984- ), futbolista colombiano.
 Darwin Pinzón Camaño (1994- ), futbolista panameño.
 Edinson Pinzón (1981- ), futbolista colombiano.
 Eduard Pinzón (1991- ),  futbolista colombiano.
 Esmeralda Pinzón (1981- ), actriz colombiana.
 Eutimio Pinzón  (1820-1867), militar mexicano.
 Francisco Martín Pinzón (1445-1502), navegante y explorador español.
 Jorge Humberto Pinzón (1968- ), compositor colombiano.
 Juan Carlos Pinzón  (1971- ), político y economista colombiano.
 Luis Hernández-Pinzón Álvarez (1816-1891), militar español.
 Manuel de la Serna y Hernández Pinzón (1804-1878), militar español.
 Mario Laserna Pinzón (1923-2013), embajador y escritor colombiano.
 Martín Alonso Pinzón (1441-1493), navegante y explorador español.
 Moisés Pinzón Martínez (1958- ), escritor, empresario y político panameño.
 Nicolás Pinzón Warlosten (1859-1895), escritor y educador colombiano.
 Omar Pinzón (1989- ), nadador colombiano.
 Próspero Pinzón Romero (1856-1901), jurista y militar colombiano.
 Vicente Yáñez Pinzón (1462-1514), navegante y explorador español.

Segundo apellido
 Ambrosio López Pinzón (1809-1897), artesano y activista político colombiano.
 Ciro Ramírez Pinzón (1951- ), político colombiano.
 Daniel Chanis Pinzón (1892-1961), presidente de Panamá.
 Graciliano Alpuche Pinzón (1919-1990), militar y político mexicano.
 Pedro Miguel González Pinzón (1965- ), político panameño.
 Sergio Camargo Pinzón (1832-1907), político y militar colombiano.

Lugares 
 Municipio de Cutzamala de Pinzón, estado de Guerrero, México.
 Pinzón (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires, partido de Pergamino (Argentina).
 Estación Pinzón, estación de ferrocarril de la localidad homónima.
 Isla Pinzón, perteneciente a Ecuador, que forma parte de las Galápagos, llamada así en honor a los hermanos Pinzón.
 Río Oyapoque, antes llamado río Vicente Yáñez Pinzón.
 Parque Pinzón, parque urbano en el barrio de Las Nieves del Centro Histórico de Tunja (Colombia), nombrado así por Próspero Pinzón.
 Villapinzón, municipio de Cundinamarca (Colombia) nombrado también en honor de Próspero Pinzón.
 Casa Museo de Martín Alonso Pinzón, en Palos de la Frontera, provincia de Huelva, España.

Varios 
 Marquesado de Casa Pinzón.